Bassatine ou Basatine, peut faire référence à :

 Aéroport de Meknès-Bassatine, un aéroport militaire au Maroc ;
 Basatine, un village du Liban ;
 Bassatine, un quartier de Meknès au Maroc ;
 Bassatine, un cimetière juif du Caire ;
 Bou Mhel el-Bassatine, une localité de la banlieue sud de Tunis ;
 Bou Mhel el-Bassatine, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Ben Arous ;
 Boumhel Bassatine Sport, un club tunisien de volley-ball

Homonymie de toponyme